The Mexican Sweethearts é um filme mudo norte-americano de 1909 em curta-metragem, do gênero drama, dirigido por D. W. Griffith.

Elenco 
 Mary Pickford
 Billy Quirk
 James Kirkwood
 Charles Perley
 Mack Sennett

Ligações externas 
 

Filmes dos Estados Unidos de 1909
Filmes de drama dos Estados Unidos
Filmes dirigidos por D. W. Griffith
Filmes em língua inglesa
Filmes de curta-metragem
Filmes mudos
Filmes em preto e branco